— город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Сайтама региона Канто. С ним граничат города Сайтама, Окегава, Кавагоэ, Хасуда и посёлки Ина, Кавадзима.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается вечнозелёный дуб, цветком — рододендрон.

Транспорт 
 Кокудо 16

Города-побратимы 
  Ханчжоу, Китай (2004)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Сайтама